Oder bezeichnet:
 oder, ein Bindewort bzw. eine Konjunktion (Wortart)
 Oder in der Logik, siehe unter Disjunktion
 Oder-Gatter, in der Digitaltechnik
 das Oder-Ventil in der Fluidtechnik, siehe Wechselventil
 Oder (Schiff, 1874), Dampfer, ab 1885 Postdampfer, des Norddeutschen Lloyds von 1874 bis 1887 (gesunken)
 eine Serie von Eisbrechern der Oder-Klasse

Oder heißen in der Geografie:
 Oder, Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland
 Oder (Kotlachgraben), linker Zufluss des Kotlachgrabens (zum Oberrhein) bei Siegelhain, Stadt Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Oder (Rhume), rechter Zufluss der Rhume bei Katlenburg, Gemeinde Katlenburg-Lindau, Landkreis Northeim, in Niedersachsen, Deutschland

 Oder (Steinberg am See), Weiler der Gemeinde Steinberg am See im Landkreis Schwandorf, Bayern

 Oder oder auch Oderwald (bis 205 m), Höhenzug des Ostbraunschweigischen Hügellandes im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland

Oder ist ein Familienname:
 Arthur Haggai Oder (1938–2006), ugandischer Jurist, Richter am obersten Gerichtshof Ugandas
 Eugen Oder (1862–1926), deutscher klassischer Philologe
 Helmut Oder (* 1940), deutscher Wirtschaftsfunktionär und Politiker (SED)
 Moritz Oder (1873–1914), deutscher Eisenbahn-Bauingenieur
 Sławomir Oder (* 1960), polnischer Geistlicher, Bischof von Gliwice

Siehe auch: